Basan se poate referi la:
 Basan sau Vasan, țară biblică din Canaan
 Basan (în ), localitatea de reședință a comunei Basan din raionul Polohî, regiunea Zaporijjea, Ucraina
 Bażany (în ), localitate din Polonia

Basan este numele de familie al următoarelor persoane:
 Heinz Basan (n. 1944), fotbalist german
 Leonid Basan (n. 1985), luptător ucraineano-bulgar
 Swantje Basan (n. 1986), jucător german de volei și volei pe plajă
 Walter Basan (1920–1999), scriitor german și autor de piese radio